Selve (Aveyron) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Selve (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia